Dulwich steht für

Orte in Australien
 Dulwich (South Australia), Stadtteil von Adelaide

in England
 Dulwich (London), Stadtteil von London

Sonstiges
 Dulwich College, Schule in London
 Dulwich Picture Gallery, Gemäldegalerie in London
 Dulwich Wood, Wald in London